Stan Mikita, slovaško-kanadski hokejist, * 20. maj 1940, Sokolče, Češkoslovaška, † 7. avgust 2018, Chicago, ZDA.

Mikita je kariero začel v mladinski ligi pri klubu St. Catharines Teepees, celotno člansko kariero pa je bil član NHL kluba Chicago Blackhawks, med sezonama 1958/59 in 1979/80. V dvaindvajsetih sezonah je za Blackhawkse na 1394-ih tekmah rednega dela sezone dosegel 541 golov in 926 podaj oz. 1467 točk ter na 155-ih tekmah končnice 59 golov in 91 podaj oz. 160 točk. V sezoni 1976/77 je bil tudi kapetan kluba, s katerim je v sezoni 1960/61 osvojil Stanleyev pokal. Dvakrat je dobil Hart Trophy (za najkoristnejšega igralca lige) in Lady Byng Trophy (največ točk po rednem delu), kar štirikrat pa Art Ross Trophy (za fair play). Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Summit Series 1972, kjer je na dveh tekmah dosegel en gol, reprezentanca pa je premagala sovjetsko.

Pregled kariere

|-
| St. Catharines Teepees
| OHA-jr
| 56/57
|
| 52
| 16
| 31
| 47
|
| 129
|
| 14
| 8
| 9
| 17
|
| 44
|-
| St. Catharines Teepees
| OHA-jr
| 57/58
|
| 52
| 31
| 47
| 78
|
| 146
|
| 8
| 4
| 5
| 9
|
| 46
|-
| St. Catharines Teepees
| OHA-jr
| 58/59
|
| 45
| 38
| 59
| 97
|
| 197
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 58/59
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 59/60
|
| 67
| 8
| 18
| 26
|
| 119
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 60/61
|
| 66
| 19
| 34
| 53
|
| 100
|
| 12
| 6
| 5
| 11
|
| 21
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 61/62
|
| 70
| 25
| 52
| 77
|
| 97
|
| 12
| 6
| 15
| 21
|
| 19
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 62/63
|
| 65
| 31
| 45
| 76
|
| 69
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 63/64
|
| 70
| 39
| 50
| 89
|
| 146
|
| 7
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 64/65
|
| 70
| 28
| 59
| 87
|
| 154
|
| 14
| 3
| 7
| 10
|
| 53
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 65/66
|
| 68
| 30
| 48
| 78
|
| 58
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 66/67
|
| 70
| 35
| 62
| 97
|
| 12
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 67/68
|
| 72
| 40
| 47
| 87
|
| 14
|
| 11
| 4
| 7
| 11
|
| 6
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 68/69
|
| 74
| 30
| 67
| 97
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 69/70
|
| 76
| 39
| 47
| 86
|
| 50
|
| 8
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 70/71
|
| 74
| 24
| 48
| 72
|
| 85
|
| 18
| 5
| 13
| 18
|
| 16
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 71/72
|
| 74
| 26
| 39
| 65
|
| 46
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|-
| Kanada
| Summit Series
| 72
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 72/73
|
| 57
| 27
| 56
| 83
|
| 32
|
| 15
| 7
| 13
| 20
|
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 73/74
|
| 76
| 30
| 50
| 80
|
| 46
|
| 11
| 5
| 6
| 11
|
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 74/75
|
| 79
| 36
| 50
| 86
|
| 48
|
| 8
| 3
| 4

| 7
|
| 12
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 75/76
|
| 48
| 16
| 41
| 57
|
| 37
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 76/77
|
| 57
| 19
| 30
| 49
|
| 20
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 77/78
|
| 76
| 18
| 41
| 59
|
| 35
|
| 4
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 78/79
|
| 65
| 19
| 36
| 55
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 79/80
|
| 17
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1545
| bgcolor="#7FFF00" | 626
| bgcolor="#7FFF00" | 1064
| bgcolor="#7FFF00" | 1690
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1742
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 175
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 259
|}

Zunanje povezave 
 
 

Slovaški hokejisti
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti St. Catharines Teepees
Hokejisti Chicago Blackhawks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami